Die Egyptian Premier League 2017/18 war die 61. Saison der Egyptian Premier League, der höchsten ägyptischen Meisterschaft im Fußball seit deren Einführung im Jahr 1948/49. Die Saison begann am 8. September 2017 mit dem 1:1-Unentschieden von El Dakhleya gegen Petrojet FC. Beendet wurde die Saison am 20. Mai 2018 mit dem 2:0-Sieg von al Ahly Kairo gegen al-Masry.

al Ahly Kairo konnte seinen Meistertitel verteidigen und somit seinen insgesamt 39. ägyptischen Meistertitel erlangen. Seit der Vorsaison nicht mehr in Ägyptens höchster Spielklasse vertreten waren Aswan SC, Al Nasr Lel Taa’den SC und El Sharkia SC. Aus der Egyptian Second Division 2016/17 stiegen El Raja Marsa Matruh und Al Nasr FC auf, erreichten die den letzten und den drittletzten Platz und mussten demnach wieder absteigen. Lediglich der Aufsteiger Alassiouty Sport konnte die Klasse halten.

Teilnehmende Mannschaften 

Insgesamt nahmen seit 1948/49 65 verschiedene Mannschaften an der Meisterschaft teil, jedoch gelang es nur al Ahly Kairo und al Zamalek SC, an allen Meisterschaften teilzunehmen.

Folgende 18 Mannschaften nahmen in der Saison 2017/18 an der Egyptian Premier League teil:

Modus 
Alle 18 Mannschaften spielen je zwei Mal gegeneinander, die drei letztplatzierten Mannschaften stiegen in die Egyptian Second Division 2018/19 ab.

Tabelle

Torschützenliste

Einzelnachweise 

Egyptian-Premier-League-Saison
Fußballsaison 2017/18